Salujärv heißen folgende Seen in Estland:

 Salujärv (Haanja), See in Haanja
 Salujärv (Saaremaa), See in Saaremaa